Landkreis Rastatt
Rastatt (stad)
beide liggen in Duitsland